Ваду-Оїй () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Входить до складу комуни Гура-Тегій.
 Ваду-Оїй () — село в Румунії, у повіті Констанца. Адміністративно підпорядковується місту Хиршова.